Het tennistoernooi US Open werd in 1979 bij de vrouwen voor de 93e keer gehouden. De als derde geplaatste Amerikaanse Tracy Austin won het toernooi voor de eerste keer door in de finale haar als eerste geplaatste landgenote Chris Evert-Lloyd met 6-4 en 6-3 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

  Chris Evert-Lloyd (finale)
  Martina Navrátilová (halve finale)
  Tracy Austin (winnares)
  Virginia Wade (kwartfinale)
  Evonne Goolagong (kwartfinale)
  Dianne Fromholtz (vierde ronde)
  Wendy Turnbull (derde ronde)
  Kerry Reid (kwartfinale)

  Billie Jean King (halve finale)
  Greer Stevens (vierde ronde)
  Kathy Jordan (vierde ronde)
  Regina Maršíková (vierde ronde)
  Sue Barker (tweede ronde)
  Pam Shriver (eerste ronde)
  Ann Kiyomura (tweede ronde)
  Betty Stöve (tweede ronde)

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 1)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1979